Desabafemos (estilizado como desabafEMOs) é o primeiro  extended play (EP), e provável "visual", do artista musical e drag queen brasileiro, Naja White. O EP foi lançado em 29 de janeiro de 2021. O debut aconteceu um ano antes, em 26 de janeiro de 2020, com o lançamento do single e videoclipe de "O Emo Tá de Volta", canção que não entrou no repertório do EP.

Singles
O primeiro single do EP fora a canção, "Pontes", composta por Nylo Bimbati (Naja White) e lançada em 21 de julho de 2020. O videoclipe, gravado na cidade de São Paulo, dirigido pelo próprio artista, fora lançado em seu canal oficial do YouTube, em 3 de agosto de 2020.

O segundo single, "Vida de Adulto", composição do artista, fora lançado em 2 de outubro de 2020. O videoclipe da canção estreou em 23 de outubro de 2020, com direção de Naja White e Kelly Karamelo.  A canção ganhara a versão "Vida de Adulto (Acústico)", em 9 de junho de 2021.

O terceiro single e videoclipe (dirigido por White e Gabrielle Brosselin), "Me Isolar", também composição de Naja, foram lançados em 2 de fevereiro de 2021. A canção ganhara a versão "Me Isolar (Acústico)", em 28 de maio de 2021. Uma nova versão fora lançada, com lyric video, em 16 de julho de 2021, com participação de Oliver Aldrin, intitulada "Me Isolar (Remix)".

Lista de faixas

Histórico de lançamento 

EP de 2021
EPs em língua portuguesa
EPs de Rock